Borneo del Nord (del seu nom en anglès British North Borneo), protectorat històric del Regne Unit al nord de l'illa de Borneo
 Biographie Nationale de Belgique, diccionari biogràfic publicat a Bèlgica
 British National Bibliography, llista de bibliografia relativa al Regne Unit
 Banc Nacional de Bèlgica, banc central de Bèlgica
 Banc Nacional de Bolívia, banc central de Bolívia
 Banc Nacional de Bulgària, banc central de Bulgària
 Banc del Nordest del Brasil, banc federal de desenvolupament de la Regió Nord-est del Brasil
 Bikes Not Bombs, organització sense ànim de lucre amb seu a Boston que recicla bicicletes per a països del Tercer Món
 Felicitat Interna Bruta (del seu nom en francès Bonheur National Brut), índex que mesura el grau de felicitat d'un país
 Bed and breakfast, sistema d'allotjament de turistes
 Distribució beta-binomial negativa (del seu nom en anglès Beta Negative Binomial), distribució de probabilitat de variable aleatòria discreta
 Ramificació i poda (del seu nom en anglès Branch & Bound), mètode de backtracking per a la resolució de problemes amb restriccions
 BNB també és l'abreviatura (de l'acrònim en anglès Build and Build) del Binance Coin, una criptomoneda